Bart Carlier (1929-2017) – calciatore olandese
 Pierre Carlier (1915 – ...) – cestista svizzero